Wektory komplanarne (współpłaszczyznowe) są to trzy wektory liniowo zależne, równoległe do tej samej płaszczyzny, tzn. leżą w tej samej płaszczyźnie.

Wektory